Worldport (Pan Am), de kenmerkende terminal 3 van John F. Kennedy International Airport was vroeger de Pan Am Worldport
 WORLDPORT LA, een van de namen van de haven van Los Angeles
 Worldport (UPS), de hub van goederenvervoerder United Parcel Service (UPS)